Ellis County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Ellis County (Kansas) – okres státu Kansas
 Ellis County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Ellis County (Texas) – okres státu Texas